Die Abkürzung WARC bezeichnet:

 World Administrative Radio Conference, inzwischen überholte Bezeichnung für die heutige Weltfunkkonferenz (WRC)
 World Alliance of Reformed Churches, siehe Reformierter Weltbund
 Web ARChive, standardisiertes Datenformat zur Web-Archivierung

Siehe auch:
 Wark

Abkürzung